Jim Ward – piercer statunitense
Jim Ward – doppiatore statunitense
Jim Ward – tennista statunitense
Jim Ward – giocatore di football americano
 Jim Ward – autore di giochi statunitense
 Jim Ward – musicista statunitense